Ел Еспиналиљо има више значења:

 Ел Еспиналиљо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Еспиналиљо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику